XAG – codice valutario ISO 4217 dell'Argento